Boltz steht für:
 Boltz (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boltz (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht

Boltz ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Boltz (* 1969), mexikanische Ruderin
 Andreas Boltz (* 1964), deutscher Kirchenmusiker
 August Boltz (1819–1907), deutscher Sprachwissenschaftler
 Dennis Scheller-Boltz (* 1977), deutscher Slawist, Sprach- und Übersetzungswissenschaftler
 Friedrich Boltz (um 1690–1754), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe 
 Hans Boltz (1883–1947), deutscher Geodät
 Heinrich Boltz (1831–1918), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Johann Christoph Boltz (1652–1713), deutscher Jurist
 Stefanie Boltz (* 1973), deutsche Jazz- und Popsängerin
 Theodor Boltz (1680–1764), deutscher Jurist
 Valentin Boltz (* vor 1515–1560), evangelischer Pfarrer, Dramatiker, Sachbuch-Autor und Übersetzer
 Walter Boltz (1929–2011), deutscher Politiker (DBD)
 Wilhelm Boltz (1886–1939), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Bolz